Osoby:
 Aamir Bashir
 Atif Bashir
 Hamouda Bashir
 Khamis Bashir
 Marie Bashir
 Martin Bashir
 Mohamed Ahmed Bashir
 Mowaia Bashir

Postać fikcyjna:
 Julian Bashir

Zobacz też 
 Omar al-Baszir
 Walc z Baszirem